Neu Gaarz ist der Name folgender Orte in Mecklenburg-Vorpommern:

 Neu Gaarz, Ortsteil der Gemeinde Jabel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Neu Gaarz (Lärz), Ortsteil der Gemeinde Lärz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Neu Gaarz (Rerik), Ortsteil der Stadt Rerik im Landkreis Rostock